Autorail FUF steht für folgende Fahrzeuge der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen:

 NMBS/SNCB-Reihe 607, Verbrennungstriebwagen (1936)
 NMBS/SNCB-Reihe 608, Verbrennungstriebwagen (1939)